Anton Allemann (1936-2008), joueur de football suisse ;
 Beda Allemann (1926-1991), critique littéraire et théoricien de la littérature suisse ;
 Cyndie Allemann (1986-), pilote automobile suisse ;
 Evi Allemann (1978-), personnalité politique suisse.

Patronyme alsacien